Le Duel des mages est le sixième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme. Il est sorti le .

Synopsis 
Les compétences de Merlin ayant à nouveau fait défaut sur le champ de bataille, il est décidé d'organiser un défi entre Merlin et différents mages. Élias de Kelliwic’h se démarque, et les deux enchanteurs s'affrontent dans un duel.

Voir aussi

Liens externes 

 Le Duel des mages sur Casterman.com

Notes et références 

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2011
2011 en fantasy